

Torneios

Peso pesado

Peso meio-pesado

Peso galo

2013 nas artes marciais mistas